Stevan Knićanin, srpski vojvoda, i zapovjednik srpskih dobrovoljaca za vrijeme mađarske revolucije 1848/49.
Logor Knićanin (Rudolfsgnad), jugokomunistički koncentracijski logor

Naselje u Srbiji
 Knićanin, naselje u Općini Zrenjanin, (Vojvodina)